Lezo ist eine Stadt in der Provinz Gipuzkoa im spanischen Baskenland. Sie hat  Einwohner (Stand ).

Geografie 
Die Gemeinde grenzt an die Gemeinden Errenteria, Hondarribia, Irun, Oiartzun und Pasaia.

Bevölkerungsentwicklung

Persönlichkeiten 
 Maitane Etxeberria (* 1997), Handballspielerin

Weblinks 

 Offizielle Website von Lezo (baskisch, spanisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland